Инион может означать:

 Инион — краниометрическая точка.
 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) — исследовательская организация.
  — село в Греции, в общине Миноа-Педьяда на Крите.

См. также 
 Ини
 Институт научной информации